Turniej olimpijski w tenisie stołowym mężczyzn podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbył się w dniach od 28 lipca do 2 sierpnia 2012 roku w hali ExCeL.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+1:00).

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodnicy zostali rozstawieni w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2012 roku.

Pierwszych szesnastu zawodników zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodnicy rozstawieni na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowali się bezpośrednio do drugiej rundy.

   Marcos Freitas
 Chen Weixing
 Tang Peng
 Bojan Tokič
 Panajotis Gionis
 João Monteiro
 Aleksandar Karakašević
 Aleksiej Smirnow
 Werner Schlager
 Yang Zi
 Andrej Gaćina
 Zoran Primorac
 Kalinikos Kreannga
 He Zhiwen
 Bora Vang
 Kim Hyok-bong

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Przypisy 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012